Wales megyéi alatt többféle közigazgatási egységet is érthetünk. A kifejezés utalhat 
 Wales saját önkormányzattal rendelkező 22 közigazgatási egységére, amelyek között megyék is szerepelnek 
 az ezeket magukba foglaló, főként ceremoniális és egyéb feladatokat ellátó nyolc közigazgatási egységre (preserved county)
 vagy a 13 történelmi megye valamelyikére.

Önkormányzatok

Az önkormányzatok fajtái
A 22 önkormányzat közül:
 county (11 db), ebből
 city és county (2 db, Cardiff és Swansea, # jellel)
 county borough (11 db, † jellel)

„Preserved county”-k

Történelmi megyék

Lásd még 
Wales megyéi népesség szerint
A walesi nyelv használata Walesben
Beddgelert

Megyei